Stoker (stoommachine)
Stoker (spoorwegen), een beroep op een stoomlocomotief
Hugo Brandt Corstius (pseudoniem)
Bram Stoker, een Iers schrijver
Dacre Stoker, een Canadees-Amerikaans schrijver
Magnus Stoker, een personage uit de Harry Potter-boekenreeks
Martin Stoker, een Nederlandse stemacteur
Petra Stoker, een Nederlandse e-sporter
Stoker (film, 2010) (Ru: Кочегар), een Russische film uit 2010 van regisseur Aleksej Balabanov
Stoker (film, 2013), een Brits-Amerikaanse film uit 2013 van regisseur Chan-wook Park